Bastrop (Louisiana), een plaats in Louisiana
Bastrop County, een county in Texas
Bastrop (Texas), een plaats in Texas